Phylactolaemata är en klass av mossdjur. Phylactolaemata ingår i fylumet mossdjur och riket djur. I klassen Phylactolaemata finns 69 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Phylactolaemata